

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Pachuca: Clausura 2016

Deportes Tolima: 2021-I

Deportes Tolima: 2022

Note

Collegamenti esterni